A104 – elicottero dell'Agusta
 A-104 – missione della NASA del 1965
 A 104 – autostrada tedesca